Champvans kan syfta på:

 Champvans, Haute-Saône, fransk kommun i departementet Haute-Saône 
 Champvans, Jura, fransk kommun i departementet Jura 
 Champvans-les-Moulins, fransk kommun i departementet Doubs